Пешт () — медьє в центральній Угорщині. Межує зі Словаччиною та медьє Ноґрад, Гевеш, Яс-Надькун-Сольнок, Феєр, Комаром-Естерґом, Бач-Кішкун. Адміністративний центр — Будапешт (втім саме місто не входить до цього медьє).

Історія 

Сучасне медьє Пешт утворилося після Другої світової війни, стара область Пешт-Піліш-Шольт-Кішкун була розділена на два медьє: Пешт і Бач-Кішкун.

Пешт відомий з раннього періоду історії Угорщини (з XI століття).

Адміністративний поділ 
До складу медьє входило шістнадцять ярашів.

Див. також 
 Адміністративний поділ Угорщини

Посилання 
 Географічний довідник Угорської Республіки станом на 1 січня 2009